Wiśniewko peut désigner

Toponymie
en Pologne :
 Wiśniewko, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wiśniewko, village de la voïvodie de Mazovie